Der Federation Cup 1978 (ab 1995 Fed Cup) war die 16. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 27. November bis 3. Dezember im Kooyong Lawn Tennis Club in Melbourne, Australien. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Australien gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 2:1 gewann.

Qualifikationsrunde

Weltgruppe

Finale

Australien – Vereinigte Staaten

Weblinks 
 Fed Cup 1978

1978
Tennisturnier 1978
Tennisturnier in Melbourne
Sport (Stonnington City)